Giudizio ordinario in diritto processuale civile
 Giudizio ordinario in diritto processuale penale

Teoria del diritto